Сибірка — хвороба, інша неправильна назва — Сибірська виразка

Сибірка — село, Узункольський район, Костанайська область

Сибірка — селище, Саткинський район, Челябінська область
 Сибірка — село, Шелаболіхинський район, Алтайський край